Udham Singh (političar)
Udham Singh (hokej na travi)